Pongrácz Kálmán (1898–1980) magyar kommunista politikus, az Elnöki Tanács tagja, Budapest utolsó polgármestere, majd a budapesti tanács végrehajtó bizottságának első elnöke, országgyűlési képviselő.
Pongrácz Kálmán (1844–1917) közjegyző, királyi tanácsos